Отрадинский — название населенных пунктов в России:

Отрадинский — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области.
Отрадинский — до 1998 г. название села Отрадинское в Мценском районе Орловской области.